Ród Soga – klan japoński
 Soga – lud afrykański zamieszkujący Ugandę
 Język soga – język z grupy bantu, używany przez lud Soga